Кра́мпе () — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Крампе, Вера Ивановна (1907—1977) — советская певица (лирико-драматическое сопрано), заслуженный артист Лат. ССР.
 Крампе, Роберт (род. 1980) — немецкий композитор и дирижёр.